Депресија може бити:

у медицини:
 Клиничка депресија, медицински поремећај који карактерише низ симптома везаних за нестална расположења, недостатак мотивације, енергије и сл.

у геологији:
 Депресија (геологија), геолошка формација знатно нижа од околне средине.

у економији:
 Депресија (економија), тежа и дуготрајнија економска криза од рецеције.
 Велика депресија, економска криза 1930-их која је у највећој мери захватила САД.

у метеорологији:
 Депресија (метеорологија), подручје ниског атмосферског притиска.

у географији:
 Депресија (Нови Сад), градска четврт Новог Сада.